Инса́ров — фамилия.

Известные носители 
 Инсаров, Иван Анисимович (1903—1983) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Инсаров, Фёдор Андреевич (более известен под псевдонимом Feduk; род. 1992) — российский певец, хип-хоп- и хаус-рэп-исполнитель и автор песен.
Составные фамилии:
 Зуев-Инсаров, Дмитрий Митрофанович (1895—?) — эксперт-графолог, председатель Русского научного графологического общества.
 Инсаров-Вакс, Михаил Арнольдович (1900 — ?) — советский журналист, режиссёр-оператор и сценарист.
 
Псевдонимы:
 Лалаянц, Исаак Христофорович (среди псевдонимов — Инсаров; 1870—1933) — российский революционер-большевик, соратник Ленина.
 Раковский, Христиан Георгиевич (среди псевдонимов — Инсаров; 1873—1941) — советский политический, государственный и дипломатический деятель болгарского происхождения
Вымышленные носители:
 Дмитрий Никанорович Инсаров — герой романа И. С. Тургенева «Накануне»

Другое 
 Инсаров — свердловская рок-группа.